Haaland est un nom de famille norvégien notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Deb Haaland (née en 1960), représentante des États-Unis pour le Nouveau-Mexique depuis 2019 ;
 Erling Haaland (né en 2000), footballeur norvégien, fils d'Alf-Inge Håland ;
 Karine Haaland (née en 1966), autrice norvégienne de bande dessinée ;
  (1855–1938), peintre norvégien.

Notes et références